Пастелий — фамилия.
 Пастелий (в монашестве Иоанн; 1826—1891) — епископ мукачевский с 25 ноября 1874 года по 24 марта 1891 год.
 Пастелий, Иван (1741—1799) — русинский церковный и культурный деятель, педагог, каноник, историк церкви и русинства, поэт-сатирик.